Johannes Friedemann steht für folgende Artikel:

 Der kleine Herr Friedemann, Novelle von Thomas Mann
 Johannes Friedemann, deutscher Konzertpianist